Matara kan syfta på:

 Matara, stad i Sri Lanka
 Matara (distrikt), distrikt i Sri Lanka
 Matara (djur), ett släkte steklar
 Matara (distrikt i Peru), distrikt i Cajamarca, Peru
 Matara, Peru, ort i Cajamarca, Peru